Sergio Rodríguez har flera betydelser:
Sergio Rodríguez García (1984-), en spansk fotbollsspelare.
Sergio Rodríguez Gómez (1986-), en spansk basketspelare.